Сен-Лу-сюр-Сему́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 75 км на північ від Безансона, 31 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1414 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3401,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Лу-сюр-Семуз 
 Сен-Лу-сюр-Семуз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лу-сюр-Семуз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона